Flaco puede referirse a:
 Delgado, de pocas carnes.

 Un nombre romano, Flaccus:

Cayo Norbano Flaco
Aulo Persio Flaco
Marco Fulvio Flaco
Quinto Fulvio Flaco
Quinto Horacio Flaco, Horacio
Valerio Flaco
Valerio Flaco, poeta
Cayo Valerio Flaco
Lucio Valerio Flaco
Lucio Valerio Flaco (pretor 63 a. C.)
Lucio Valerio Flaco (cónsul 195 a. C.)
Publio Valerio Flaco
Flaco
 Un apodo:
El gordo y el flaco
Dani Flaco
Luis Alberto Spinetta, El Flaco
L. E. Flaco
Manuel "Flaco" Ibáñez
Paco el Flaco
El gordo y la flaca